A Supertaça de São Tomé e Príncipe foi a 8ª edição da Supertaça de São Tomé e Príncipe.

UDRA jogarado o primeiro jogo, Sporting Praia Cruz  jogarado o terceiro jogo, o anterior foi 2000.

O encontro teve lugar a 17 do novembro no Estádio Nacional 12 de Julho, localizado em São Tomé na ilha de São Tomé. Opôs, o vencedor de 2013, o Sporting Praia Cruz e venceador de Taça de São Tomé e Príncipe de 2013 o UDRA, quase não competição de taças.

O UDRA disputou este troféu pela o primeiro tempo e o primeiro clube de distrito de Caué.

Chiquinho de Sporting Praia Cruz goleado o primeiro golo á 13 minuto, mais tarde em final minutos de regulação, Zé de UDRA artilheirado em 87a minuto e torneio de supertaça finido em penaltis e UDRA venceu 4-3.

Ficha de jogo

Vencedor

Ver também 
Supertaça de São Tomé e Príncipe

Ligações externas
 Supertaça de São Tomé e Príncipe de 2013 em RSSSF

Futebol de São Tomé e Príncipe
União Desportiva Rei Amador
Sporting Praia Cruz